Carrere oder Carrère ist der Name von:
 Edward Carrere (1906–1984), mexikanisch-US-amerikanischer Szenenbildner
 Emilio Carrere Moreno (1881–1947), spanischer Schriftsteller
 Emmanuel Carrère (* 1957), französischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Fernando Carrere (1909–1998), mexikanischstämmiger US-Filmarchitekt
 Hélène Carrère d’Encausse (geborene Hélène Zourabichvili; * 1929), französische Historikerin
 John Merven Carrère (1858–1911), US-amerikanischer Architekt
 Joseph Bartholomé Carrère (1740–1802), französisch-spanischer Mediziner
 Serge Carrère (* 1958), französischer Comiczeichner
 Tia Carrere (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin, Model und Sängerin

Carrere oder Carrère bezeichnet:
 Carrère, eine Gemeinde in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine
 Carrère, Ortsteil der französischen Gemeinde Villeneuve-sur-Lot und ehemaliger Standort des von 1939 bis 1949 betriebenen Internierungslagers Camp de Carrère
 Carrere (Label) (LC 01866) war ein französisches Schallplattenlabel
 Carrere Gruppe, ein französisches Medienunternehmen 

Siehe auch:
 Carrère (Begriffsklärung)
 Carrière (Begriffsklärung)
 Carrera (Begriffsklärung)
 Carrero (Begriffsklärung)
 Karrer (Begriffsklärung)